Nau bezeichnet:
 Nau, Alternativname zu Nao, ein historischer Schiffstyp
 Nau, ein linker Nebenfluss der Donau  
 Nau (ägyptische Mythologie), ein altägyptischer Gott
 Nau (Nachrichtenportal), Schweizer Nachrichtenportal

NAU ist eine Abkürzung für:
 National American University
 Namibia Agricultural Union
 Nauru, KfZ-Kennzeichen und UNDP-Code
 Niedersächsische Agrar-Umweltprogramme
 Nordamerikanische Union
 Northern Arizona University in Flagstaff, Arizona, USA
 Landkreis Havelland (für Nauen), Kfz-Kennzeichen

Nau ist der Familienname folgender Personen:
 Aenne Nau (1909–1991), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Alfred Nau (1906–1983), deutscher Politiker (SPD)
 August Nau (1884–1951), deutscher Eisenbahndirektor
 Bernhard Sebastian von Nau (1766–1845), deutscher Kameralist, Naturforscher und Mitglied der Ständeversammlung des Großherzogtums Frankfurt

 François Nau (1864–1931), französischer katholischer Priester, Mathematiker und Orientalist
 Hans-Martin Nau (* 1937), deutscher Opernsänger der Stimmlage Bass
 Heinz Nau (1943–2016), österreichisch-deutscher Toxikologe
 John-Antoine Nau (1860–1918), französischer Schriftsteller
 Nicole Nau (* 1963), Tänzerin für Tango Argentino und argentinische Folklore
 Paul Nau (1901–1984), französischer katholischer Theologe
 Peter Nau (* 1942), deutscher Filmkritiker und Autor
 Wilhelm Nau (1916–1990), deutscher Verwaltungsjurist und Kommunalpolitiker (CSU)

Abkürzung